Windows Media Video — название системы видеокодирования, разработанной компанией Microsoft для хранения и трансляции видеоинформации в проприетарных форматах Microsoft. Использует расширение имени файла .wmv. Входит в мультимедийный пакет .

Версии

Примечания

Ссылки 
 http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/forpros/codecs/video.aspx

Видеокодеки